Splinter steht für:
 Splinter (King George Island), Felsvorsprung auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Splinter Crag, Felsformation auf Vindication Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik

 Splinter Auto Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

 Splinter (2005), Film mit Nickolas Grace
 Splinter (2006), Film von Regisseur Michael D. Olmos
 Splinter (2008), US-amerikanischer Horrorfilm

 Splinter (Album), Musikalbum der US-amerikanischen Punkrock-Band The Offspring

Splinter ist der Familienname folgender Personen:
 Tracy Splinter (* 1971), deutsch-südafrikanische Spoken Word Autorin

Siehe auch:
 Splinten